Соловьёвск — название населенных пунктов в России:

 Соловьёвск — село в Тындинском районе Амурской области.
 Соловьёвск — село в Борзинском районе Забайкальского края.

См. также 
 Малый Соловьёвск